Ольпе:

 Ольпе — город в Германии.
 Ольпе — район в Германии.
 Ольпе (приток Бигге) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия, речной индекс 276642.
 Ольпе (приток Хундема) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия, речной индекс 276628.